Rowland Hill (1744–1833), pasteur britannique, promoteur de la vaccination contre la variole et fondateur de la paroisse indépendante "the Surrey Chapel" à Londres,
 Rowland Hill (1772-1842), un commandant en chef britannique, ayant participé à la bataille de Sorauren,
 Rowland Hill (1795-1879), un acteur de la réforme postale britannique qui vit la création du timbre-poste,
 Rowland Hill (????-????), un président de la fédération anglaise de rugby à XV.